Long Reef steht für:

 Long Reef (New South Wales), ein Riff in New South Wales, Australien
 Long Reef (Papua-Neuguinea), ein Riff in Papua-Neuguinea 
 Long Reef (Timorsee), ein Riff in der Timorsee, Australien
 Long Reef, einen Stadtteil von Warringah Council in New South Wales, Australien